

Personnalités

Charles-François Hutin (1715-1776) , peintre et sculpteur français.
Paul Hutin-Desgrées (1888-1975), patron de presse et homme politique français.
François Régis Hutin (1929-2017), journaliste et patron de presse français, fils du précédent.
Christian Hutin (né en 1961), homme politique français.
Jean Hutin, chambellan du Duc de Bourgogne 1369.
Jean-Pierre Hutin (1931-1996),  journaliste et animateur de télévision français.
Louis X de France dit le Hutin (1289-1316), roi de France du  au .
Serge Hutin (1929-1997), homme de lettres français.
Homonymie de patronyme